Los iguanios (Iguania) son un suborden de saurópsidos (reptiles) escamosos que incluye a las iguanas, camaleones, agámidos, y varios lagartos del Nuevo Mundo, como los anolis y los frinosomátidos. Usando las características morfológicas como guía para las relaciones evolutivas, se creía que Iguania formaba el taxón hermano del resto de miembros de Squamata. Sin embargo, la información molecular ha situado a Iguania más dentro de Squamata como taxón hermano de Anguimorpha y cercanamente relacionado con las serpientes. Los iguanios son en general arborícolas y tienen lenguas primitivas, carnosas y no prensiles, aunque esta condición se encuentra muy modificada en los camaleones. El grupo tiene un registro fósil que se extiende hasta el Jurásico Inferior (siendo su miembro más antiguo conocido Bharatagama, el cual vivió hace unos 190 millones de años en la actual India), e incluye a las familias detalladas en la sección de Clasificación:

Clasificación 

Suborden Iguania
Familia Agamidae Gray, 1827
Familia Chamaeleonidae Rafinesque, 1815
Familia Corytophanidae Fitzinger, 1843
Familia Crotaphytidae Smith & Brodie, 1982
Familia Dactyloidae Fitzinger, 1843
Familia Hoplocercidae Frost & Etheridge, 1989
Familia Iguanidae Oppel, 1811
Familia Leiocephalidae Frost & Etheridge, 1989
Familia Leiosauridae Frost & Etheridge, 2001
Familia Liolaemidae Frost & Etheridge, 1989
Familia Opluridae Moody, 1983
Familia Phrynosomatidae Fitzinger, 1843
Familia Polychrotidae Fitzinger, 1843
Familia Tropiduridae Bell, 1843

Filogenia
A continuación se muestra un cladograma basado en el análisis filogenético de Daza et al. (2012) (un análisis morfológico), mostrando las interrelaciones de los iguanios extintos y los actuales:

Referencias 

 Clasificación de Iguania, The Reptile Database